Seseli graveolens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ledeb. non (l., och fick sitt nu gällande namn av Giovanni Antonio Scopoli. Seseli graveolens ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
graveolens